Charles (ime), muško ime
 Charles (rijeka), rijeka u američkoj saveznoj državi Massachusettsu
 Charles (krater), mjesečev krater